Malonogometni klub "Rab" (MNK Rab; Rab) je futsal (malonogometni) klub iz Raba na otoku Rabu, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska. 
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "2. HMNL - Zapad".

O klubu 
MNK "Rab" je osnovan 2001. godine. Klub je registriran u naselju Mundanije. Klub ima športsku i logističku suradnju s Nogometnim klubom "Rab", te su pojedini igrači ujedno i članovi NK "Rab".

Uspjesi  
 Hrvatski malonogometni kup - regija Zapad 
 pobjednik: 2014./15.  

 Hrvatski malonogometni kup - regija Sjever 
 pobjednik: 2017./18.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci 
 Mundanije 
 NK Rab

Vanjske poveznice 
 mnkrab.blogspot.com 
 MNK Rab, facebook stranica 
 rabdanas.com, MNK Rab 
 crofutsal.com, MNK Rab 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB RAB

Izvori 
 
 mnkrab.blogspot.com, Statut i pravilnici, pristupljeno 29. kolovoza 2020.   
 crofutsal.com, Prošli tjedan u znaku futsala na Rabu!, objavljeno 14. listopada 2015., pristupljeno 29. kolovoza 2020.   
 poslovna.hr, MNK Rab 
 fininfo.hr, MNK RAB (MALONOGOMETNI KLUB RAB) 
 bisnode.hr, MALONOGOMETNI KLUB RAB 
  

Rab (grad)
Malonogometni klubovi u Primorsko-goranskoj županiji